Under the Dome (muziekgroep), een elektronische muziekgroep uit het Verenigd Koninkrijk
 Gevangen (Engels: Under the Dome), een boek van Stephen King
 Under the Dome (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van CBS naar het boek van Stephen King